Бальма (, ) — город и коммуна региона Окситания, департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции.

Население — 13 284 жителя (2009).

Город Бальма расположен в 5 км от центра Тулузы, с которой его связывает линия метрополитена. Расстояние до столицы Франции — Парижа — около 590 км.

В Бальма размещена 11-я парашютная бригада,

История 
Поселение Бальма известно со Средневековья. Город впервые упоминается в 1279 году, когда он был передан в аренду епископу Тулузы.

Название города на провансальском диалекте означает «грот» или «пещера».

Фотогалерея

Известные уроженцы и жители 
 Кабанис, Жозе (1922—2000) — французский писатель, эссеист и историк.

Ссылки 

 Бальма

Коммуны департамента Верхняя Гаронна